Ширяиха — распространённый в России топоним.

 Ширяиха — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ширяиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Ширяиха — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Ширяиха — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.